IV liga polska w piłce nożnej – czwarty poziom rozgrywkowy w Polsce w sezonie 1962/1963.

Klasy A

Rzeszów

Grupa Południe 

 Do wyższej klasy ligowej (III liga 1963/1964) awansowały po dwa pierwsze zespoły z obu grup, a do niższej klasy rozgrywkowej (klasa B) zostały zdegradowane po cztery drużyny z obu grup.

Przypisy 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1962 w piłce nożnej
1963 w piłce nożnej
1962 w polskim sporcie
1963 w polskim sporcie